Een verkeersweg:
 N556 (België)
 N556 (Frankrijk)
 N556 (Nederland), zie Provinciale weg 556
 N556 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing